Henschel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Wilhelm Henschel (1790–1856), tysk botaniker och medicinhistoriker
 Carl Anton Henschel (1780–1861), tysk fabrikör
 Georg Christian Carl Henschel (1759–1835), tysk fabrikör
 George Henschel (1850–1934), tysk-brittisk konsertsångare, dirigent och komponist
 Johann Werner Henschel (1782–1850), tysk skulptör

Tyska efternamn